Pojem Oceán má více významů:

Geografie 
 oceán, velká masa kapaliny na povrchu vesmírného tělesa
 Světový oceán, oceány na Zemi
 Oceán (přírodní rezervace), chráněné území na Karlovarsku 
 Ocean Island, jiný název ostrova Banaba, součásti republiky Kiribati
 Ocean Township (Ocean), obec v okrese Ocean, v americkém unijním státě New Jersey
 Ocean Township (Monmouth), obec v okrese Monmouth, v americkém unijním státě New Jersey
 Océan, departament v Kamerunu

Příjmení 
 Billy Ocean (* 1950), rodným jménem Leslie Sebastian Charles, britský skladatel a zpěvák

Hudba 
 Oceán (hudební skupina), česká hudební skupina 
 Ocean (hudební skupina), kanadská gospelová rocková skupina 70. let 20. století
 The Ocean (hudební skupina), německá post-metalová kapela 
 Ocean (album), album od Eloy
 Ocean (píseň, Spencer Tracy)
 Ocean (píseň, Sebadoh)
 Oceans (píseň, Morning Runner)
 Oceans (píseň, Pearl Jam)
 Oceans (píseň, The Tea Party)
 The Ocean (píseň, Led Zeppelin)
 The Ocean (píseň, U2)
 Ocean, píseň od John Butler Trio na albu John Butler
 Ocean, píseň od Slightly Stoopid na albu Chronchitis
 Ocean, píseň od Velvet Underground v box setu Peel Slowly and See
 Oceans, píseň od Garyho Numana na albu The Pleasure Principle
 Oceans, píseň od The Format na albu Dog Problems
 The Ocean, píseň od Tegana a Sary na albu Sainthood

Média a zábava 
 Ocean (komiks), minisérie od Warrena Ellise a Chrise Sprouse
 Ocean (Marvel), komiks o mutantovi nadčlověku 
 Oceans (seriál)
 The Ocean (film)
 The Ocean Group, anime produkční společnost 
 Ocean Software, vydavatelství videoher 
 Oceans (dokument), dokument Jacquese Perrina
 Ocean’s Eleven, česky Dannyho parťáci, americký film 
 Ocean’s Twelve, česky Dannyho parťáci 2, americký film 
 Ocean’s Thirteen, česky Dannyho parťáci 3, americký film

Doprava 
 Ocean (vlak)
 HMS Ocean, název několika lodí Britského královského námořnictva 
 USS Ocean, loď Námořnictva USA
 Ocean Airlines

Externí odkazy